Une histoire de fous est le cinquante-cinquième tome de la série Michel Vaillant, paru en 1992. Il a pour thème la rivalité entre les Vaillante et les Leader en sports-prototypes, notamment lors des 24 Heures du Mans.

Synopsis 
Face aux Leader qui dominent les Vaillante en sports-prototypes, Jean-Pierre Vaillant décide d'engager aux 24 Heures du Mans une troisième voiture qui sera pilotée par Michel Vaillant, Steve Warson et Pierre Dieudonné. D'abord peu enthousiaste d'aller courir au Mans, Steve est remotivé par l'annonce de la participation de Jacky Ickx dans la célèbre course d'endurance. Mais sa Vaillante n'étant pas assez compétitive lors des premiers essais, Steve, qui est déterminé à battre Ickx, s'engage avec Leader pour les 24 Heures du Mans. La décision de l'Américain est lourde de conséquences pour lui car il est aussitôt viré de chez Vaillante, et Julie Wood, qui a appris qu'il allait faire équipe avec Ruth chez Leader, le quitte et demande à prendre sa place dans l'équipage de Michel pour les 24 Heures du Mans.

Notes et références 

Michel Vaillant